Zehender ist der Familienname folgender Personen:

 August Zehender (1903–1945), deutscher Offizier
 Carl Wilhelm von Zehender (1819–1916), deutscher Professor für Augenheilkunde
 Gabriel Zehender († möglicherweise 1535), Künstler
 Goffredo Zehender (1901–1958), italienischer Automobilrennfahrer
 Johann Caspar Zehender (auch Johann Caspar Zehnter; 1742–1805), Schweizer Zeichner, Maler und Radierer
 Johann Jakob Zehender (1687–1766), Schweizer evangelischer Geistlicher und Heimatforscher
 Johannes Zehender (auch Johannes Decumanus, 1564–1613), badischer Hofprediger und Jesuit
 Ernst Wilhelm Zehender (1905–1942), während der NS-Zeit hingerichteter Kriegsdienstverweigerer
 Manfred Zehender (* 1963), österreichischer Profitänzer
 Matthäus Zehender (1641–1697), deutscher Maler
 Wilhelm von Zehender, siehe Carl Wilhelm von Zehender
 Zehender (Patrizierfamilie), Schweizer Patrizierfamilie

Siehe auch:
 Zehnder (Begriffsklärung)
 Zehentner
 Haus Zehender, barocker Profanbau am Marktplatz 12 in Heilbronn